

Toponyme 

 Rousset, commune française des Hautes-Alpes ;
 Rousset, commune française des Bouches-du-Rhône ;
 Rousset-les-Vignes, commune française de la Drôme.

Patronyme 

 Alain Rousset (1951), homme politique français
 Alexis Rousset (1799-1885), poète français
 Alexis Rousset (1863-1903), explorateur français
 Alphonse Rousset (1812-1868), historien français (franc-comtois)
 Auguste Rousset (1905-1997), physicien français
 Camille Rousset (1821–1892), historien français
  (1887-1953), général français
 Christophe Rousset (1961), musicien français
 David Rousset (1912–1997), écrivain français
 François Rousset (né ), médecin français
 François Rousset, évêque d'Uzès (1591-1601)
 
 Gilles Rousset (1963), sportif français
 Ildefonse Rousset (1817-1878), éditeur, photographe et journaliste français
 Jean Rousset (1910-2002), critique littéraire suisse
 Madeleine Rousset (1922-1998), comédienne française
 Marcel Rousset (1911-1983), agent secret mauricien du Special Operations Executive, pendant la Seconde Guerre mondiale
 Marie-Christine Rousset (1958-), informaticienne française
 Nicolas Rousset (1988-), escrimeur français, spécialiste du sabre
 Pierre Rousset (1625/1626-1684), en occitan : Pèire Rosset, prêtre, écrivain et poète périgourdin de langue d'oc 
 Pierre-Noël Rousset (mort en 1763), architecte français
 Yves Rousset-Rouard, producteur de vins et de films et homme politique français

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français